Церква святих Бориса і Гліба — зразок староруської християнської архітектури XI-XII століть. Знищена татарами у XIII столітті.
 Церква святих Бориса і Гліба — зразок російської синодальної храмової архітектури другої половини XIX століття, значно пошкоджений під час німецько-радянської війни. Реконструйований протягом 1993-1998 років.

Див. також 
 Церква святих Бориса і Гліба